Estación de Zaragoza puede referirse a:
Estación de Zaragoza-Delicias;
Estación de Zaragoza-Goya;
Estación de Zaragoza-Portillo;
Estación de Zaragoza-Arrabal;